Udtrykket steal (engelsk: stjæle) anvendes i forskellige sportsgrene:
I baseball betyder det at få en stolen base.
I basketball sker en steal når den defensive spiller aktivt tager ("stjæler") bolden fra en modspiller.
I curling er en steal når holdet uden hammeren (den sidste sten i en omgang) scorer.